Paolo Gerolamo Della Bella (né le  à Sorengo en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club
Après avoir été formé chez le HC Ambri-Piotta, Della Bella gradue en 2001 à l'Université d'Ottawa. Le bachelier en administration défend les couleurs de l'équipe de son université et est nommé joueur le plus utile à l'équipe en 1998-1999.

Le gardien suisse devint le premier européen de l'Ouest à jouer dans le Championnat de Russie de hockey sur glace lorsqu'il signe avec le Metallourg Magnitogorsk en 2000. Il a également joué en Suisse pour le HC Ambri-Piotta, le HC Davos et le HC Lugano de la Ligue nationale A et le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds de la Ligue nationale B, aux États-Unis avec les Ice Bears de Knoxville de l'ACHL et en Italie avec le HC Varèse et le HC Vipers Junior Milano de la Serie A.

Il remporte le championnat de la Superliga russe et la Coupe d'Europe de hockey sur glace en 2001, ainsi que le championnat d'Italie à Milan en 2006.

Carrière internationale
Della Bella a été membre de l'équipe de Suisse de hockey sur glace lors de quatre Championnat d'Europe junior de hockey sur glace entre 1994 et 1997; il est nommé meilleur joueur de l'équipe au cours des deux premiers tournois.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996||HC Ambrì-Piotta||LNA||7|| || ||5,25|| || ||0||2|| || ||4,12|| || ||2
|-
|1996-1997||HC Ambrì-Piotta||LNA||5|| || ||4,69|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Université d'Ottawa||SUO||13|| || || || || ||2||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||Université d'Ottawa||SUO||26||||60||2,39||91,0||4||8||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Université d'Ottawa||SUO||23||||68||3,48||88,5||0||6||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Metallourg Magnitogorsk||Superliga||16|| || ||2,61||88,2|| ||4||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||3|| || ||3,58|| || ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||6|| || ||4,11|| || ||2||5|| || ||3,60|| || ||2
|-
|2002-2003||Ice Bears de Knoxville||ACHL||15||817||49||3,60||88,7||0||18||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HC Ajoie||LNB||2|| || ||4,64|| || ||0||4|| || ||3,92|| || ||4
|-
|2003-2004||HC Varèse||Série A||40||||106||2,78||90,6||1||45||5|| || || || || ||2
|-
|2004-2005||HC Varèse||Série A||30||||86||3,02||90,4||1||4|| || || || || || || 
|-
|2005-2006||HC Junior Milano Vipers||Série A||6||323||14||2,60||90,3||0||0|| || || || || || || 
|-
|2006-2007||HC Junior Milano Vipers||Série A||10|| || || || || ||0|| || || || || || || 
|-
|2007-2008||HC Junior Milano Vipers||Série A||2||78||6||4,59||71,4||0||0|| || || || || || || 
|-
|2008-2009||HC Fassa||Série A||1|| || ||7,00||75,9||0||0|| || || || || || || 
|-
|2008-2009||Hockey Milano Rossoblu||Série A2||26|| || ||3,63||90,8|| ||10|| || || || || || || 
|-
|2009-2010||Hockey Milano Rossoblu||Série A2||32|||| ||3,11||91,5||0||2|| || || || || || || 
|-
|2010-2011||Hockey Milano Rossoblu||Série A2||29|||| ||3,05||91,3||1||8|| || || || || || || 
|-
|2011-2012||Hockey Milano Rossoblu||Série A2||8||411|| ||1,89||94,3||2||0|| || || || || || || 
|-
|2012-2013||Hockey Milano Rossoblu||Série A||2||60|| ||2,00||90,2|| ||0||2||63|| ||0,95||97,5|| ||0
|-
|2013-2014||Hockey Milano Rossoblu||Élite A||3||180|| ||3,33||90,8|| ||2|| || || || || || || 

|1994|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe -18 ans||3|| || ||3,34||91,7|| ||0||
|-
|1995|| Suisse -18 ans||Championnat d'Europe -18 ans||5|| || ||2,77||90,2|| || ||
|-
|1996|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5|| || ||3,40||87,9|| || ||
|-
|1997|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||1|| || ||4,00||87,9|| || ||
|-
|2014||Hockey Milano Rossoblu||Coupe d'Italie||1||60||7||7,00||81,6||0||0||Phase préliminaire

Notes et références

Naissance en septembre 1977
Naissance à Sorengo
Joueur suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif tessinois
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Davos
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Fassa